Aleksandr Burmistrov – hockeista russo su ghiaccio
 Marina Burmistrova – ex cestista russa, fino al 1991 sovietica
 Nikita Burmistrov – calciatore russo, centrocampista
 Vilen Burmistrov – militare, eroe dell'Unione Sovietica